Battista Rovida – allenatore di calcio italiano
 Carlo Rovida – ciclista su strada italiano
 Erminio Rovida – generale italiano
 Felice Rovida – arbitro di calcio italiano
 Pierino Rovida – calciatore italiano
 Urbano Rovida – calciatore italiano